Чепецкое — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Кезском районе Удмуртии Российской Федерации.

Административным центром сельского поселения является село Чепца.

Законом Удмуртской Республики от 26 апреля 2021 года № 29-РЗ к 9 мая 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Прежние названия:

История 
В 1925 году из Поломского сельсовета Поломской волости (Глазовский уезд) выделен Озонский сельский совет (центр — д. Озон), в состав которого вошли: Барак, поч. Гулейшур, поч. Зырой, Озоно-Чепецкий детский дом, поч. Тамаченки, поч. Чепца, Полувагон, Пост № 250, Казарма, Полуказарма на 253 версте.

С 15 июля 1929 года Озонский сельсовет — в Кезском районе; в его состав входили: д. Бани, с/х артель «Борьба», д. Гулейшур, д. Зырой, поч. Коркаяг, поч. Первомайское, Пызепское лесопромышленное товарищество, д. Тамаченки, поч. Чепца. 28 декабря 1934 года центр Озонского сельсовета перенесён из д. Озон в д. Бани, в 1939 году — в п. Чепца. 27 ноября 1967 года Озонский сельсовет в соответствии с наименованием его центра переименован в Чепецкий сельский совет.

В 1994 году прекращена деятельность сельсоветов, создан Чепецкий сельский округ (центр — п. Чепца), в состав которого вошли: д. Бани, д. Вортча, д. Гулейшур, д. Гуркошур, пос. Коркаяг, д. Лызмувыр, д. Озон, д. Тамаченки, д. Тылошур, пос. Тубсанаторий, д. Юрук.

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 19.11.2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их соответствующим статусом муниципальных образований» сформировано муниципальное образование «Чепецкое», наделённое статусом сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 11 населённых пунктов:
 село: Чепца.
 деревни: Бани, Вортча, Гулейшур, Гуркошур, Озон, Тамаченки, Тылошур, Юрук.
 починок: Коркаяг.

Комментарии

Примечания 

Муниципальные образования Кезского района
Упразднённые сельские поселения Удмуртии
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году